Alé! Alé! Alé! è un album del cantante neomelodico italiano Angelo Cavallaro pubblicato nel 2005 dalla casa discografica Seamusica.

Tracce 

 La copa de la vita (Robi Rosa - Desmond Child - Luis Gomez Escobar) - 3:05
 Anna si sposa (L. D'Alessio - V. D'Agostino) - 3:20
 Una discoteca al mare (C. Lafortezza - P. Imparato) - 3:10
 Io t'amerò (Parisi) - 2:25
 'Na sbandata (A. Moxedno - A. Visco) - 3:00
 Giovani militari (Parisi - A. Cavallaro) - 2:30
 Sulo 'nta sta cella (A. Cavallaro) - 2:40
 Il cantante e il campione (P. Russiello - V. Polverino) - 3:35
 Vola cardillo (R. Adamo - A. Visco) - 3:28
 Il cuccarello (Vessicchio) - 2:44